Rosenfeld, Rozenfeld:
 Rosenfeld

Sobrenome 
 Anatol Rosenfeld
 Fanny "Bobbie" Rosenfeld
 Isaac Rosenfeld
 Léon Rosenfeld
 Otto Rosenfeld
 Scott Ian Rosenfeld

Rozenfeld 
 Carina Rozenfeld (fr)
 Lev Rozenfeld

Rosenfelder 
 Mark Rosenfelder